Humidex — это индекс температуры и влажности, используемый канадскими метеорологами, позволяющий оценить субъективное ощущение человека в жаркую погоду.

Общие данные 
Humidex — безразмерная величина, основанная на точке росы. Данный индекс широко используется в канадских метеосводках летом.

Согласно канадской метеорологической службе, значения Humidex выше 30 причиняют некоторый дискомфорт, выше 40 — большой дискомфорт, а значение выше 45 является опасным. Если humidex достигает 54, тепловой удар неизбежен. Влияние ветра этот индекс не учитывает.

Формулу для определения индекса разработали J.M. Masterton и F.A. Richardson в 1979 году. Humidex отличается от индекса тепла, используемого в США, который больше основан на точке росы, а не относительной влажности.

Рекорды 

Рекордное значение индекса было зафиксировано 25 июля 2007 года, когда в канадском городе Карман оно взлетело до 53.0. Он побил предыдущий рекорд в 52.1, установленный в 1953 году в городе Уинсор (Онтарио) (хотя жители Уинсора не узнали бы об этом в то время, так как индекс ещё не был изобретён).

Формула 

Допустим, температура равна 30 °C, а точка росы равна 15 °C, тогда значение индекса будет равно 34 (отметим, что humidex является безразмерной величиной, однако это число показывает приблизительную температуру в градусах Цельсия). Если температура останется равна 30 °C, а точка росы поднимается до 25 °C, значение индекса поднимется до 42. Humidex, как правило, выше, чем индекс тепла, используемый в США при одинаковых температурах и относительной влажности.

Humidex вычисляют по следующей формуле:

 Humidex = (температура воздуха в градусах Цельсия) + h
 h = 0.5555 × (e — 10.0)

 e = 6.11 × exp [5417.7530 × ((1/273.16) — (1/точка росы в кельвинах))]

Полная формула выглядит так:

Расчёты Humidex по точке росы

Вспомогательная таблица по температуре точки росы

Расчёты Humidex по относительной влажности

См. также 

 Жёсткость погоды

Примечания

Ссылки 
 «Frequently Asked Questions», MSC, 2004.
 Wind Chill and Humidex Criticism about the use of Wind chill and humidex
 More Humidex info

Климатология
Наука в Канаде